Сестрёнка (уменьш. от «сестра») может означать:

Топонимы 
 Сестрёнка — река в России, протекает в Тамбовской области.
 Сестрёнка — село в Петровском районе Тамбовской области.
 Сестренка — река в России, протекает в Камышинском районе Волгоградской области.

Другое 
 «Сестрёнка» — фильм 2019 года Александра Галибина.

См. также 
 Сестрёнка из преисподней
 Сестренки